Marmara (eiland)
 Marmara (district, Balıkesir)
 Zee van Marmara
 Marmararegio
 Marmara (geslacht), een geslacht van mineervlinders